Název Dřevíč má více míst:
 Dřevíč (hradiště) – hradiště u Kozojed v okrese Rakovník
 Dřevíč (potok) – vodní tok v severovýchodních Čechách, přítok Metuje
 Dřevíč (přítok Rožanského potoka) - vodní tok v okrese Děčín
 Dřevíč (zámek) – zámek na území obce Sýkořice u Nižboru v okrese Rakovník
 Horní Dřevíč – vesnice, část města Stárkov v okrese Náchod
 Velký Dřevíč – vesnice, část města Hronov v okrese Náchod

Externí odkazy